Antoine Année, né le  à Avremesnil en pays de Caux, près de Dieppe (Seine-Maritime), et mort le  dans l'ancien  arrondissement de Paris, est un dramaturge et journaliste français.

Biographie 
Année embrassa de bonne heure la cause de la liberté, mais se trouvant à Paris aux époques du 20 juin, du 10 août et des journées de septembre, les malheurs et les évènements firent sur lui une impression si profonde, qu’il ne cessa depuis de s’élever contre ses excès. Durant la Terreur, il était aux armées, refuge et asile de sûreté des hommes qui n’y occupaient pas des postes assez élevés pour faire naître l’envie ou éveiller les craintes de l’autorité.

Quelques mois après le 9 thermidor an II, il revint à Paris et y publia sous le titre du Réhabilitateur un journal consacré à venger la mémoire des victimes de la Terreur. On était encore trop voisin du système contre lequel il s’élevait et il ne parut qu’une vingtaine de numéros de son journal. Les hommes qui y avaient joué les premiers rôles étaient encore trop puissants pour qu’une telle feuille pût être publiée impunément et Année fut forcé de l’abandonner.

Il avait auparavant écrit en collaboration quelques vaudevilles et contribué des articles littéraires à plusieurs ouvrages périodiques, dont la Revue encyclopédique, le Mercure du  et le Constitutionnel. À l’époque où le critique Julien Louis Geoffroy jetait la consternation dans les coulisses, Année recueillit ses divers jugements, les opposa les uns aux autres et en composa un ouvrage que l’on a attribué à Pigault-Lebrun.

Théâtre 
 1798 : Arlequin-décorateur, comédie-parade en 1 acte et en prose, mêlée de vaudevilles, avec Nicolas Gersin et Alexandre de Ferrière, Paris, Théâtre du Vaudeville ()Texte en ligne
 1800 : Le Carrosse espagnol, ou Pourquoi faire ? comédie-vaudeville en 1 acte et en prose, avec Nicolas Gersin et Étienne de Jouy, Paris, théâtre du Vaudeville ()
 1800 : Gilles ventriloque, parade mêlée de vaudevilles, en 1 acte, avec Nicolas Gersin et Pierre-Ange Vieillard, Paris, théâtre du Vaudeville ()Texte en ligne
 1800 : Une nuit d'été, ou Un peu d'aide fait grand bien, opéra-comique en 3 actes, avec Nicolas Gersin, musique d'Arthur Pougin, Paris, Opéra-Comique ()
 1800 : Le Premier Homme du monde, ou la Création du sommeil, folie-vaudeville en 1 acte, avec Pierre-Ange Vieillard, Paris, Opéra-Comique ()
 1805 : Un tour de soubrette, comédie en 1 acte et en prose, avec Nicolas Gersin, Paris, Théâtre Louvois ()
 1805 : Les Travestissements, comédie en 1 acte et en prose, avec Nicolas Gersin et Pierre-Ange Vieillard, Paris, théâtre Louvois ()
 1805 : Une heure de caprice, comédie en 1 acte, mêlée de vaudevilles, avec Nicolas Gersin, Paris, théâtre du Vaudeville ( octobre)

Distinctions 
 Ordre de la Légion d'Honneur
 Ordre des Deux-Siciles
 Ordre de la Croix de Juillet

Bibliographie 
 Antoine-Vincent Arnault, Antoine Jay, Étienne de Jouy, Biographie nouvelle des contemporains, t. , Librairie historique, Paris, 191-2.
 Mémorial universel généalogique et biographique, Bureau général des Archives de la noblesse de France, Paris, 1851-1852.

Notes et références

Liens externes 

Dramaturge français du XIXe siècle
Journaliste français du XIXe siècle
Critique littéraire français
Écrivain normand
Dramaturge normand
Naissance en août 1770
Naissance dans la province de Normandie
Décès en mars 1846
Décès dans l'ancien 10e arrondissement de Paris
Décès à 75 ans